Professional Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Professional Building (Arizona), ID-Nr. 85003563
 Professional Building (Florida), ID-Nr. 96001187
 Professional Building (Maine), ID-Nr. 82000755
 Professional Building (Missouri), ID-Nr. 79001373
 Professional Building (North Carolina), ID-Nr. 83001925
 Professional Building (Virginia), ID-Nr. 99001005